Albert Eloy ist der Name folgender Personen:
* Albert Eloy (Fußballspieler, 1892) (1892–1947), französischer Fußballspieler
 Albert Eloy (Fußballspieler, 1927) (1927–2008), französischer Fußballspieler